Hyeonjong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Hyeonjong (Goryeo) (1009–1031), 8. König des Goryeo-Reiches (918–1392)
 Hyeonjong (Joseon) (1641–1674), 18. König der Joseon-Dynastie (1392–1910)